Bendo (Pare)
 Bendo (Kepanjenkidul)
 Bendo (Nogosari)
 Bendo (Padas)
 Bendo (Pagu)
 Bendo (Pedan)
 Bendo (Ponggok)
 Bendo (Sukodono)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing